Владимир Георгиевич Ширяев (1934—2013) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации (1993).

Биография 
Владимир Ширяев родился 16 сентября 1934 года в Москве.

В 1959 году окончил Щукинское театральное училище (курс Л. М. Шихматова и В. К. Львовой).

По окончании института был принят в театр миниатюр под руководством Вл. Полякова.

В 1967 году перешёл в театр «Ленком». 

Скончался 12 декабря 2013 года в Москве. Похоронен на Кузьминском кладбище.

Признание и награды 
 Заслуженный артист Российской Федерации (1993)
 Орден Дружбы (2002)

Творчество

Роли в театре 
 «Мольер»
 «104 страницы про любовь» Э. Радзинского
 «Прощай, оружие»
 «Юнона и Авось» — граф Румянцев; губернатор Сан-Франциско
  — «Гамлет» Шекспир. Режиссёр: Андрей Тарковский — Клавдий

Фильмография 

 1961 — За двумя зайцами — актёр
 1962 — Гусарская баллада — Винсенто Сальгари, испанский лейтенант
 1964 — Дайте жалобную книгу — Саша, студент
 1968 — Первая любовь (ТВ) — граф Малевский
 1974 — Отроки во Вселенной — робот-вершитель
 1975 — Ярослав Домбровский / Jaroslaw Dabrowski 1977 — Корень жизни — участник совещания 1980 — Незваный друг — гость у Грековых 1983 — Подросток — барон Р. 1988 — Француз
 1989 — Мать — секретарь Николая II 1990 — Там, где мы бывали — сопровождающий 1991 — Чёртов пьяница 
 1991 — Игра на миллионы 
 1992 — Гардемарины III 
 2000 — Романовы. Венценосная семья — барон Бенкендорф 2001 — Сыщики — Павел Гаврилович
 2002 — Бальзаковский возраст — Бабаевский, один из любовников Сони
 2007 — Формула стихии — Борис Аркадьевич Кохан, профессор 2008 — Тяжёлый песок 

 Телеспектакли 
 1968 — Неоконченная симфония (телеспектакль) — Шпаун 1976 — Сильва — Ронс''

Примечания

Ссылки 
 Владимир Ширяев на сайте Ленкома

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Похороненные на Кузьминском кладбище